Медеу — топонимы в Казахстане.

 Медеу — спортивный комплекс, построенный в горном урочище Медеу на высоте 1691 метр над уровнем моря, вблизи «южной столицы» Казахстана — Алма-Аты, чуть ниже горного курорта «Shymbulak».
 Медеу (село) — село в Абайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Медеу (станция) — железнодорожная станция Алматинского отделения Казахстанских железных дорог. Расположена на участке Берлик I — Актогай.
 Урочище Медеу, находится в Медеуском районе.
 Селезащитная плотина в урочище Медеу — техническое сооружение для защиты Алма-Аты от селевых потоков